

Persone
 Arnaldo Volpicelli (1892-1968) – filosofo e accademico italiano, fratello del pedagogista Luigi
 Caterina Volpicelli (1839-1894) – religiosa italiana, santa della Chiesa cattolica
 Luigi Volpicelli (1900-1983) – pedagogista e accademico italiano

Pagine correlate
 Villa Volpicelli (disambigua)